Тайпан прибережний (Oxyuranus scutellatus) — отруйна змія з роду Тайпани родини Аспідові. Має 2 підвиди.

Опис 
Загальна довжина сягає 3—3,5 м. Голова коротка, морда закруглена. Очі округлі. Тулуб м'язистий, кремезний. Колір шкіри коричневий з різними відтінками, червонуватий. Голова та черево світліші за спину. Отруйні зуби досить довгі, досягають 1,3 см завдовжки.

Спосіб життя 
Полюбляє лісисті, чагарникові місцини, савани, місцини уздовж узбережжя (звідси його назва). Активний удень Харчується земноводними, дрібними ссавцями, птахами.

Це найнебезпечніша з австралійських змій. За кількістю й силою отрути перевершує усіх змій Австралії, кінь від його укусу гине через кілька хвилин, відомо декілька випадків укусу людей, що завершувалися смертю. Дуже агресивний: при небезпеці скручується, сплощує тулуб, вібрує кінцем хвоста та, високо піднявши передню частину тулуба, робить кілька кидків у напрямок ворога. Хоча має отруту, слабкішу, ніж у тайпана континентального, але через свою агресивну вдачу люди від нього гинуть набагато частіше. Крім того, хоч і сироватку від укусу вже давно винайдено, але все ще, станом на 2018 рік, від укусів помирає кожен другий постраждалий.

Це яйцекладна змія. Самиця відкладає до 15 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає на північному сході Австралії та на півдні Нової Гвінеї.

Підвиди 
 Oxyuranus scutellatus canni
 Oxyuranus scutellatus scutellatus

Див. також 
 Тайпан континентальний

Джерела 
 Cogger,H.G. 2000. Reptiles and Amphibians of Australia, 6th ed. Ralph Curtis Publishing, Sanibel Island, 808 pp.
 Strimple, Peter D.;Covacevich, Jeanette 1997. The Taipans of Australia & New Guinea. Reptiles 5 (12): 32-45
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Hoser, R. 2002. An overview of the taipans, genus (Oxyuranus) (Serpentes: Elapidae), including the description of a new subspecies. Crocodilian — J. Vic. Assoc. Amat. Herpetol. 3:43-50

Тварини, описані 1867
Аспідові
Плазуни Австралії